Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Фридерик Шопен

Ву́лиця Шопена — назва вулиць у різних населених пунктах України та Польщі.

Вулиця Шопена 

 вулиця Шопена — вулиця в місті Дрогобич.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Кам'янка-Бузька.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Ковель.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Коломия.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Костопіль.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Кривий Ріг.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Луцьк.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Львів.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Рівне.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Тернопіль.
 вулиця Шопена — вулиця в місті Чортків.